Combinazione – in matematica, operazione di raccolta di elementi che prescinda dall'ordine degli stessi
Combinazione – negli scacchi, serie di mosse che inizia spesso con il sacrificio di uno o più pezzi e che impone all'avversario risposte forzate
Combinazione – in enigmistica, messa in opera della relazione che lega due o più parole o frasi